Fred Perry porazil ve finále Němce Gottfrieda von Cramma 6–1, 6–1 a 6–0.

Nasazení hráčů 

  Fred Perry (Vítěz)
  Gottfried von Cramm (finále)
  Adrian Quist (čtvrtfinále)
  Wilmer Allison (čtvrtfinále)
  Don Budge (semifinále)
  Jack Crawford (čtvrtfinále)
  Bunny Austin (semifinále)
  Bryan Grant (čtvrtfinále)

Pavouk

Legenda 
 Q = kvalifikant
 WC = divoká karta
 LL = šťastný poražený
 r. = skreč

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2.sekce

3.sekce

4. sekce

Dolní polovina

5.sekce

6.sekce

7.sekce

8.sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 1936